L'épreuve féminine de Poursuite 10 km des Championnats du monde de biathlon 2017 s'est déroulé le .

Résultat 
Début de la course à 10:30.

Notes et références 

2017